Destination Unknown ist der Titel von
 Destination Unknown, Originaltitel des Agatha Christie-Romans Der unheimliche Weg
 Destination Unknown (1933), Filmdrama von Tay Garnett
 Destination Unknown (Album), Jazzalbum von Sun Ra (1992)